

Astronomia 
 Equ – abbreviazione della costellazione del Cavallino

Musica 
 Equ – gruppo musicale italiano